La formula molecolare CdS può indicare:
 Codice della strada
 Solfuro di cadmio

Formule molecolari